Plitvica je lahko:
 Plitvica (Slovenija)
 Plitvica Selo (Hrvaška)
 Plitvica Voćanska (Hrvaška)